Киченка — река в России, протекает по территории Даниловского района Ярославской области; правый приток реки Касть.

Сельские населённые пункты около реки: Глуховки, Пономарево, Голики, Исаево, Высоково.

Примечания 

Бассейн Костромского водохранилища
Реки Даниловского района Ярославской области